Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1947. je drugi put zaredom osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica prvenstva

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1947